PKO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Parakou (Benin)